

Geografia 

 Corlăteni, comune del distretto di Botoșani in Romania
 Corlăteni, comune del distretto di Rîșcani in Moldavia